Carlos Mario Carbonero Mancilla – calciatore colombiano, centrocampista
 Harrinson Mancilla – calciatore colombiano, centrocampista
 Héctor Mancilla – ex calciatore cileno, attaccante
 Niusha Mancilla – ex mezzofondista boliviana